Неманя Милоевич (, ; 23 февраля 1998, Афины, Греция) — греческий футболист сербского происхождения, полузащитник. В настоящее время выступает за «Колубара».

Карьера 
Милоевич является воспитанником футбольного клуба «Чукарички». 30 апреля 2017 года дебютировал в основном составе в матче против «Металаца». 29 октября в игре против «Вождоваца» на 4-й компенсированной минуте забил втой гол и принёс победу своей команде.

В июле 2018 года перешёл в «Войводину».

Ссылки 
 
 

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Чукарички»